De familie Dohnányi is een bekende Hongaars-Duitse familie. De componist Ernő maakte er zelf Von Dohnányi van, om zo te laten blijken dat hij van adel was. In het Hongaars bestaat er immers niet zo'n predicaat.
 Ernő Dohnányi (1877-1960), Hongaars-Duits componist
 Hans von Dohnányi (1902-1945), jurist en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, zoon van Ernő
 Klaus von Dohnanyi (1928), jurist en politicus, zoon van Hans, oud-burgemeester van Hamburg
 Christoph von Dohnányi (1929), dirigent, zoon van Hans

Bron(nen) 
 Jochen Thies: Die Dohnanyis. Eine Familienbiografie. Propyläen Verlag, München 2004; ISBN 3-549-07190-6 

Hongaarse achternaam